El término gorila o gorilla puede corresponder a:

El gorila (Gorilla), mamífero primate de gran tamaño perteneciente a la familia de los homínidos.
Gorillaz: un grupo virtual británico de hip hop.
Gorilla (videojuego), videojuego de 1991 para MS-DOS, Windows 3.1, Windows 95/98 y Windows NT.
Gorila (denominación política): término con que se denomina a los antiperonistas y/o a los partidarios de la derecha en la Argentina (a veces se usa con el mismo significado que se usa el término "momio" en Chile, o "Wingnut" en Estados Unidos)
Gorila (guardia de seguridad), un guardia de seguridad empleado en lugares como barras, discotecas o conciertos para proporcionar seguridad.
Gorilla glass, un material transparente desarrollado por la empresa Corning, de uso habitual en dispositivos móviles.